Vieten ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Vieten (1915–1985), deutscher Radiologe
 Klaus Vieten (1932–2014), deutscher Geologe und Mineraloge
 Rolf Vieten, 1980–1988 Oberstadtdirektor von Göttingen
 Michael E. Vieten (* 1962), deutscher Schriftsteller
 Petra Vieten (* 1964), deutsche Schauspielerin, Modell, Moderatorin, Unternehmerin